Amphiporus giardinae är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Monastero 1930. Amphiporus giardinae ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
giardinae